Ford Capri (Europa) – samochód sportowy produkowany na rynek europejski w latach 1968–1986.
 Ford Capri (Australia) – samochód sportowy produkowany na rynek australijski w latach 1989–1994.

Inne 
 Ford Consul Capri – samochód sportowy produkowany na rynek europejski w latach 1961–1963.